Circuit Paul Ricard, Formule 1 circuit met de bijnaam Le Castellet

 Le Castellet (Alpes-de-Haute-Provence)
 Le Castellet (Var)
ook:
Castellet, Vaucluse